Kirchenberg ist der Name folgender Orte:

  Kirchenberg (Spiegelau), Ortsteil von Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
  Kirchenberg (Gemeinde Losenstein), Ortsteil von Losenstein, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
  Kirchenberg (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark